Владимир Васильевич Воронцов (1842 — после 1908) — русский горный инженер.

Биография 
Родился в 1842 году в поселке Кушвинского завода Пермской губернии в семье капитана артиллерии, приёмщика снарядов от Гороблагодатского горного округа; брат Николая Воронцова. Его дедом по материнской линии был известный горнозаводчик Андрей Григорьевич Иосса (1777—1829), выпускник Петербургского Горного училища, прослуживший более  на Богословских заводах.

Также окончив Институт Корпуса горных инженеров в 1863 году, Владимир Воронцов был направлен в распоряжение главного начальника Уральских заводов, работал на Воткинском заводе. Когда в 1871 году начальником Пермских пушечных заводов был назначен его брат Николай, Владимир в этом же году получил должность управляющего сверлильной, кольцовой и механической фабрик Пермских пушечных заводов.

В. В. Воронцов был причастен к уникальной в истории металлургии операции — отливке 650-тонной наковальни для парового молота. В этом процессе, начавшемся на Пермских пушечных заводах 26 января 1873 года, приняли участие  и  Было выполнено четыре плавки, продолжавшихся беспрерывно  Из-за своей огромной массы наковальня даже через месяц после изготовления имела температуру  а еще через месяц — всё ещё более . Эта наковальня стала частью  парового молота, установленного на Пермских пушечных заводах; сила удара его бойка составила  (начиная с XX века молоты были вытеснены гидравлическими прессами).

В 1873 году на Венской международной промышленной выставке в российском павильоне экспонировалась действующая модель (в 1/6 натуральной величины) будущего гигантского молота, а братья Воронцовы были удостоены «Медали сотрудничества», которой награждали изобретателей, чей вклад в науку и технику оценивался как мировое достояние. Строительство «Царь-молота» с общей массой 1442 тонны было закончено в 1875 году. С этого момента Российская империя начала самостоятельно производить орудия крупного калибра.

В 1877 году Воронцову был присвоен чин коллежского советника; в 1885 году он был причислен к Министерству финансов, став чиновником особых поручений. В этом же году был назначен директором Сормовского завода. Осенью 1896 года он получил чин статского советника и был назначен главным управляющим Богословским горным округом, основательно взявшись за горнорудное дело и обеспечение его сырьевой базы. В 1896—1897 годах здесь были обнаружены выходы авгито-гранатовых пород, открыты железорудные месторождения и пласты залегания угля. В 1897 году В. В. Воронцов был переведён в Главное горное управление, а в 1902 году назначен горным начальником Камско-Воткинского горного округа. В 1903 году получил чин действительного статского советника.

Кроме производственной, Владимир Васильевич занимался общественной деятельностью. Когда в августе 1907 года в Воткинске было открыто механико-техническое училище, председателем его попечительского совета стал Воронцов. Горным начальником Камско-Воткинского горного округа он был до 1908 года, о дальнейшей его судьбе сведений нет.

Память 
 В 1907 году Воткинским заводом был построен 500-сильный товарно-пассажирский пароход, названный «Горный инженер Воронцов».
 Портрет В. В. Воронцова, написанный художником В. Я. Бушуевым находится в Фёдоровском геологическом музее.
 Именем В. В. Воронцова назван новый минерал — воронцовит, найденный на Воронцовском золоторудном месторождении в 2016 году.

Примечания

Ссылки 
 Горный инженер ВОРОНЦОВ: Человек и пароход
 Пермский ЦАРЬ-МОЛОТ — самый мощный в мире

Родившиеся в Кушве
Горные инженеры Российской империи
Выпускники института Корпуса горных инженеров
Действительные статские советники
Персоналии:Воткинский завод